Kasteel van Saint-Geniès (Dordogne), in de regio Nouvelle-Aquitaine
 Kasteel van Saint-Geniès (Haute-Garonne), in de regio Occitanie